Победнице светских првенстава у атлетици у дворани у дисциплини бацање кугле, која је увршћена у програм од Светских игра 1985 у Паризу и 1. Светског првенства у Индијанополису 1987. приказане су у следећој табели са резултатима и билансом медаља. Резултати су дати у метрима.

Табела освајачица медаља у бацању кугле за жене на СП у дворани 
 Стање после 17. СП 2018.

Биланс медаља у бацање кугле у дворани 
Стање после 17. СП 2018.

Вишеструки освајачи медаље 
Стање после 17. СП 2018.

Види још 
 Бацање кугле
 Светско првенство у атлетици на отвореном
 Светско првенство у атлетици у дворани
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — бацање кугле за жене
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање кугле
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање кугле
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле

Спољашње везе 

Бацање кугле
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани